Gyp the Blood, de son vrai nom Harry Horowitz (1889-1914), un gangster américain.

 Gyp, de son vrai nom Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau (1849-1932), une romancière française.

GYP est un sigle qui peut désigner :
  (où GYP signifie Generate your projects), un moteur de production logiciel élaboré par Google.

Voir aussi